Влади́мир Че́рников: Черников, Владимир Валерьевич (род. 1982) — украинский футболист.
 Черников, Владимир Иванович (род. 1939) — советский и российский учёный, специалист в области создания аппаратуры для физических измерений.
 Черников, Владимир Львович (род. 1959) — советский и узбекистанский легкоатлет, тренер.